El término Virgen de Chapi puede referirse a:

 Virgen de Chapi, advocación mariana del Perú; 
 Club Deportivo Virgen de Chapi FC, club de fútbol del Perú; o
 Estadio Monumental Virgen de Chapi, nombre anterior del Estadio Universidad Nacional de San Agustín, el tercero más grande del Perú.